Книттель — фамилия:

 Книттель, Бастиан (род. 1983) — немецкий теннисист.
 Книттель, Йозеф Алоиз (1814—1875) — австрийский скульптор.

Двойная фамилия
 Штайнер-Книттель, Анна (1841—1915) — австрийская художница.

См. также 
 Книтель, Денис Александрович (род. 1977) — таджикский и российский футболист.